World Demise е четвърти студиен албум на американската дет метъл група Obituary. Темите в албума са насочени към нарушаването на екологичното равновесие и замърсяването в природата.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Алън Уест – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 1994 година